Wustrow – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Circondario della Pomerania Anteriore Settentrionale)
 Wustrow – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Circondario della Mecklenburgische Seenplatte)
 Wustrow (Wendland) – città della Bassa Sassonia
 Wustrow – frazione del comune di Oderaue (Brandeburgo)
 Wustrow – frazione del comune di Lanz (Brandeburgo)